Gudō Wafu Nishijima (1919-2014), bonze et enseignant bouddhiste zen japonais ;
 Hidetoshi Nishijima (1971-), acteur japonais ;
 Isao Nishijima (1923-2001?), graphiste et illustrateur jeunesse japonais ;
 Kazuhiko Nishijima (1926-2009), physicien japonais ;
 Takahiro Nishijima (1986-), acteur japonais.

Patronyme japonais